Betonung steht für:

 die Hervorhebung in der gesprochenen Sprache, siehe Akzent (Linguistik)
 dynamische Hervorhebung von Tönen, siehe Akzent (Musik)
 in der Verslehre die Betonung entsprechend einem metrischen Schema, siehe akzentuierendes Versprinzip

Siehe auch:
 Betonnung (Kennzeichnung von Schifffahrtswegen)
 Akzent (Begriffsklärung)
 Tonung